Јеловац може да се односи на:

 Јеловац (Деспотовац), насеље у општини Деспотовац, Поморавски округ, Република Србија
 Јеловац (Клина), насеље у општини Клина, КиМ, Република Србија
 Горњи Јеловац, насеље у општини Приједор, Република Српска, БиХ
 Доњи Јеловац, насеље у општини Козарска Дубица, Република Српска, БиХ
 Кадин Јеловац, насеље у општини Козарска Дубица, Република Српска, БиХ